Apparecchiatura – predisposizione della tavola prima di un pasto
 Apparecchiature chimiche – parti di cui un impianto chimico è composto
 Apparecchiature incamiciate – apparecchiature chimiche in cui lo scambio termico viene svolto attraverso una "camicia", ovvero un'intercapedine che avvolge l'apparecchiatura stessa
 Apparecchiatura muraria
 Apparecchiatura informatica
 Apparecchiatura audio

Altri progetti

Pagine correlate 
 Dispositivo
 Componente
 Apparecchio
 Macchina
 Macchinario